Chelsea Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chelsea Township (Kansas)
 Chelsea Township (Nebraska)
 Chelsea Township (Oklahoma)